Дета́ли релье́фа астероида «Веста» были засняты межпланетной станцией Dawn, работавшей на её орбите в 2011—2012 годах.

Кратеры

Купола

Борозды

Земля

Равнина

Уступы

Цепочки кратеров

Гряды

Комментарии

См. также 
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы
 Список астероидов

Примечания

Ссылки 
 

В